Denis Chalifoux est un nom qui peut faire référence à :
 Denis Chalifoux (1955-), homme politique québécois, député provincial et maire ;
  (1971-), hockeyeur québécois, joueur des Indians de Springfield de 1992 à 1994.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de personnes